Перрі Ганчар (,  28 жовтня 1963, Саскатун) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1979 року в ЗХЛ.

1982 року був обраний на драфті НХЛ під 113-м загальним номером командою «Сент-Луїс Блюз». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав зокрема кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Монреаль Канадієнс» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 49 матчів у НХЛ, включаючи 7 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 
 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Сент-Луїс Блюз»
Уродженці Саскатуна